Павел Петрович Шрейдер (Шредер) (1798—1864) — генерал-майор (1842), директор Института Корпуса горных инженеров (1842–1849), член Горного аудиториата (1844—1849).

Биография
Из дворян Лифляндской губернии. Поступил на военную службу в чине подпрапорщика в Лейб-гвардии Преображенский полк (1815—1831). Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 года безоговорочно принял правительственную сторону, за что наряду с другими заслужил высочайшую признательность Николая I, выраженную в его приказе от 15 декабря 1825: сокращение срока службы на год и награждение орденом Св. Анны 3-й степени.

Участник русско-турецкой войны 1828–1829 гг., принимал участие в штурме Варшавы в 1831 году. В декабре 1831 Шрейдер указом царя был переведен в Лейб-гвардии Литовский полк, в 1832 году по семейным обстоятельствам оставил военную службу. 

В ноябре 1841 после ухода К. К. Вейценбрейера стал исполняющим обязанности директора Института Корпуса горных инженеров, 19 апреля 1842 был назначен директором Института Штаба Корпуса горных инженеров. 

Награждён за русско-турецкую войну 1828–1829 гг. серебряной медалью на георгиевской ленте; за участие в войне с польскими повстанцами орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и медалью «За взятие приступом Варшавы»; за «отлично-усердную службу» на посту директора Института Корпуса горных инженеров орденами Святого Владимира 3-й степени, Святой Анны 2-й степени, Святого Станислава 1-й и 2-й степени. В декабре 1842 за выслугу лет в офицерских чинах награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Был женат на Елизавете Андреевне Черновой (из потомственных дворян Калужской губернии). Сын Владимир (род. 1848). 

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в г. Санкт-Петербурге (участок 6, надгробие 21).

Примечания

Литература
 Лоранский А. М. Исторический очерк Горного института. СПб., 1873
 Саитов В. И. Петербургский некрополь. Т. 4. СПб., 1913. С. 576

Ссылки 
 

Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Генерал-майоры (Российская империя)
Преображенцы
Директора Института Корпуса горных инженеров
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище